Jux steht für:
 Witz, ein Sachverhalt mit Pointe
 Streich, eine listige Handlung
 Jux (Spiegelberg), Ortsteil der Gemeinde Spiegelberg im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Jux (Berglen), 496,3 m, Berg in den Berglen nördlich von Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Der Jux, eine Beilage zur antisemitischen Zeitung Die Wucherpille
 JUX, Abkürzung für die Jiaotong-Universität Xi’an in Xi’an, Provinz Shaanxi, China

Jux ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Jux (1927–2008), deutscher Architekt
 Ulrich Jux (1929–2017), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Jukss
 Jux-Brüder
 Juxkopf, 533,2 m, Berg in den Löwensteiner Bergen bei Jux, Gemeinde Spiegelberg im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg